Стани́слав II А́вгуст Понято́вский (; 17 января 1732, Волчин — 12 февраля 1798, Санкт-Петербург) — последний король польский и великий князь литовский в 1764—1795 годах.

Полный титул: «Божьей милостью и волей народа король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемайтский, киевский, волынский, подольский, подляшский, инфлянтский, смоленский, северский, черниговский и прочее, и прочее».

Ранние годы 

Четвёртый сын каштеляна краковского Станислава Понятовского (1676—1762) и его жены Констанции (1696—1759), дочери богатейшего магната Казимира Чарторыйского. Родился 17 января 1732 года в волчинской усадьбе своего отца (ныне Каменецкий район, Брестская область, Республика Беларусь).

Получил хорошее образование вместе со своими кузенами Чарторыйскими (с которыми составил партию Фамилия) и много путешествовал по Западной Европе. Долгое время провёл в Англии, где детально изучил парламентский строй. В 1752 году обратил на себя внимание в Сейме Речи Посполитой своими ораторскими способностями. В 1755—1756 годах жил в России в качестве личного секретаря английского посланника Вильямса, а в 1757—1762 годах был аккредитован при дворе в качестве посла Саксонии и фактически — также Польши, поскольку саксонский курфюрст Август III одновременно был польским королём. Определяющим для его судьбы стал роман, начавшийся в 1756 году, когда великая княгиня Екатерина Алексеевна, оправившаяся после родов и разлуки с любимым Салтыковым, влюбилась в 23-летнего Понятовского. В 1758 году после падения канцлера Бестужева Вильямс и Понятовский вынуждены были покинуть Петербург.

На троне Речи Посполитой 
После смерти короля Августа III был выдвинут партией Чарторыйских кандидатом на трон Речи Посполитой. В 1764 году при немногочисленном участии шляхты и решительной поддержке Екатерины II был избран королём.

В первые годы правления Станислав Август Понятовский начал преобразования в казначействе, чеканке денег, в армии, введя новые виды оружия и заменив кавалерию пехотой, в государственной наградной и законодательной системах. Стремился отменить liberum veto, позволявший любому члену Сейма наложить запрет на любое решение.

Станислав Понятовский, зная печальный опыт Станислава Лещинского, пытался нейтрализовать легендарное заклятие «за грех предка своего Болеслава». Во искупление нарушенной традиции коронации в 1764 году в Варшаве, а не в Кракове, новоизбранный король решил попросить прощения у Святого Станислава, покровителя Польши, другим способом — учредив в 1765 году Орден Святого Станислава. Этот Орден стал второй, после высшей государственной награды Речи Посполитой — Ордена Белого Орла, государственной наградой Польши.

Начиная с 1767 года, недовольные политикой Понятовского группировки шляхты при поддержке соседних держав России и Пруссии объединялись в конфедерации. Так называемый Репнинский сейм (назван так по имени представителя Екатерины II Н. В. Репнина, фактически диктовавшего решения) в конце 1767 — начале 1768 года подтвердил «кардинальные права», гарантирующие шляхетские свободы и привилегии, и провозгласил уравнение в правах православных и протестантов с католиками. Консервативная шляхта, недовольная этими постулатами и пророссийской ориентацией Понятовского, объединилась в вооружённый союз — Барскую конфедерацию. Начавшаяся гражданская война вызвала интервенцию соседних держав и повлекла первый раздел Речи Посполитой в 1772 году между ними.

После принятия 3 мая 1791 года новой конституции с выступлением Тарговицкой конфедерации и интервенции, по просьбе конфедератов, российских войск, началась русско-польская война. С её окончанием в 1793 году наступил второй раздел Речи Посполитой между Пруссией и Россией.

Воспитанник эпохи Просвещения, польский король, несмотря на довольно затруднительное положение, делал всё возможное для украшения своей столицы. Он даже хотел создать в Варшаве художественный музей, не уступающий Эрмитажу. Приобретение картин для него было поручено лондонским галеристам и шло полным ходом, когда Понятовский потерял престол. Это собрание послужило основой Даличской галереи в пригороде Лондона. В 1767—1780 годах придворным художником Станислава Августа был известный художник Бернардо Беллотто.

После подавления восстания под руководством Тадеуша Костюшко в 1795 году Станислав Август Понятовский оставил Варшаву и под конвоем 120 российских драгун прибыл в Гродно под опеку и надзор российского наместника, где и подписал акт отречения от престола Речи Посполитой 25 ноября 1795 года, в день именин российской императрицы.

Последние годы жизни провёл в Санкт-Петербурге. Внезапно скончался в своей резиденции в Мраморном дворце. Был похоронен с королевскими почестями в храме святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте. Ныне перезахоронен в Польше.

Личная жизнь и потомство 
Официально Станислав Август в браке никогда не состоял, хотя строил планы о своей женитьбе — сначала на представительнице рода Потоцких или Радзивиллов, а, став королем, на французской принцессе или австрийской эрцгерцогине. Екатерина II, не заинтересованная в стабильности польского престола, препятствовала этим планам. В своих мемуарах он описывал, насколько страстно и серьёзно он любил императрицу Екатерину. Официально признанная великая княжна Анна Петровна (1757—1759), возможно, была дочерью Понятовского. 

Став королем Польши, Станислав Август завел множество любовниц. Одна из них, Эльжбета Грабовская (Шидловская), предположительно, стала позже его тайной морганатической супругой. Их отношения длились около двадцати лет. Её дети, рождённые в законном браке с генерал-лейтенантом Яном-Ежи Грабовским, считаются внебрачными детьми короля: Изабелла, Констанция, Михал, Станислав (оба мальчика были официально признаны королем) и, возможно, Казимеж (по другой версии он — от его старшего брата Казимира Понятовского). От княгини Магдалены Агнешки Любомирской у короля был внебрачный сын Михал Цихоцкий и дочь Констанция Жванова (1768—1810).

Существуют неподтвержденные слухи о бастардах. Его придворная дама Анна Мария Любомирская утверждала, что король — отец её внебрачного сына (чье имя упоминается в переписке только под псевдонимом), однако король отрицал это. Предположительно, сына родила ему и Ядвига Цехановецкая, выданная им замуж за Николая Мануцци (Jadwiga Ciechanowiecka ze Strutyńskich, Manuzzi; ок. 1736—1778).

За любовь короля с Магдаленой Любомирской в 1760—1770-х годах соперничала Эльжбета Браницкая (Сапега), считающаяся одной из первых его любовниц. Также указывается, что у него были романы с кузинами — знаменитой Изабеллой Чарторыйской (которая предпочла ему Николая Репнина) и Александры Любомирской (выбравшей его племянника Иосифа). Широко было распространено мнение, что дочь Изабеллы Мария Анна, ставшая принцессой Вюртембюрга, на самом деле была дочерью Станислава Августа. Ещё одна представительница рода Сапег, побывавшая в его алькове — Иоанна (Joanna z Sułkowskich Sapieżyna; 1736—1800). Упоминается его роман с Доротеей Бирон, хозяйкой парижского литературного салона Марией Жофрен, женой директора фарфоровой фабрики барона Шюттера (Franciszek Schütter), итальянской певицей Бенини.

Король был неразборчив в связях, и известны его отношения с представительницами низших слоев. В молодости, во время пребывания в Париже, он познакомился с француженкой, предсказательницей Генриеттой Люлье, которая будто бы предрекла ему великую судьбу. Позже её муж оказался на польской службе у короля Августа III, а Генриетта стала любовницей Станислава Августа и одновременно его брата Казимира, который купил ей особняк в Кракове, ставший своего рода роскошным домом свиданий, в котором бывал и король. Люлье стала мишенью для многочисленных сатир противников короля. Также его фавориткой была итальянская актриса Катерина Томатис, дуэль из-за которой описана в мемуарах Казановы. Для Томатис и её мужа-антрепренера актёра Карла Александра Томатиса королём был возведен дворец Круликарня между 1782 и 1786 годами. Считается, что её муж выполнял роль сутенёра для короля, и его «вилла в Круликарне было нечто немного большее, чем первоклассный бордель». Прозвание официальной королевской фаворитки (maîtresse-en-titre) Катерина приобрела примерно в начале 1770 года.

После смерти 

В 1938 году Сталин разрешил удовлетворить просьбу польского правительства и передать останки короля польской стороне. 30 июля 1938 года прах короля был вывезен в Польшу. Останки хранились в Троицком костеле в поселке Волчин на реке Пулве в 35 км от Бреста, где ранее находилось родовое поместье Станислава Понятовского. После начала Второй Мировой войны Волчин попал в число территорий, присоединённых к Белорусской ССР. В середине 1950-х годов костёл был исключён из государственного реестра историко-архитектурных памятников и использовался как склад. Захоронение Станислава Августа Понятовского было разграблено.

В октябре 1988 года польское правительство обратилось к М. С. Горбачёву с просьбой дать возможность перезахоронить прах Станислава-Августа в Варшаве. Советская археологическая экспедиция на месте захоронения обнаружила лишь фрагменты одежды и обуви короля, а также части коронационного плаща. О том, что стало с забальзамированным телом, бронзовой короной с позолотой, известно лишь по слухам. Всё немногое, что сохранилось, было возвращено польской стороне в декабре 1988 года. Прах короля был помещён в храм св. Иоанна в Варшаве.

Киновоплощения 
 2007 — Пером и шпагой — Алексей Барабаш
 2007 — Мушкетеры Екатерины — Александр Разбаш
 2014 — Екатерина — Алексей Воробьев
 2015 — Великая — Рихард Леперс
 2017 — Екатерина. Взлёт — 
 2018 — Кровавая барыня — Александр Асташёнок

Предки

Комментарии

Примечания

Статьи и воспоминания 

 Карнович Е. П. Очерки и рассказы из старинного быта Польши. Станислав Август, король польский
 Карнович Е. П. Очерки и рассказы из старинного быта Польши. Панна Эльжбета
 Горяинов С. М. Станислав-Август Понятовский и Великая Княгиня Екатерина Алексеевна По неизданным источникам. Издание: «Вѣстникъ Европы», NoNo 1—3, 1908.
 Кудрявцева С. Краткие выписки моей жизни. Записки Софии Кудрявцевой, дочери короля Станислава Понятовского. Посвящено 10 марта 1829 г. Ольге Трощинской / Сообщ. С. Ц. Лопатцкая  // Русская старина, 1872. — Т. 35. — № 10. — С. 119—130.
 Логунова М. О. Кончина и похороны Станислава Августа Понятовского // Россия — Польша. Два аспекта европейской культуры : материалы XVIII Царскосельской научной конференции : сб. науч. статей : Серебряный век. — , 2012. — 656 с. : ил. — С. 362—375. — 0,6 п.л.
 Понятовский С.-А. Запись бесед с императором Павлом I. / Сообщ. С. Горяинов  // Русский архив, 1912. — Кн. 1. — Вып. 1. — С. 21-45. — В ст.: Павел Первый и Станислав-Август.
 Понятовский С.-А. Воспоминания князя Станислава Понятовского, (1776—1809 г.г.) / Сообщ. Н. Шильдер  // Русская старина, 1898. — Т. 95. — № 9. — С. 565—592.
 Понятовский С.-А. Из записок короля Станислава Августа Понятовского / Извлеч. и пересказ В. Т.  // Русская старина, 1915. — Т. 164. — № 12. — С. 364—378; 1916. — Т. 165. — № 2. — С. 271—285. — Публ. не завершена.
 Понятовский С.-А. Письмо короля польскаго Станислава Понятовскаго к Валуеву. 1979 г. / Публ. и примеч. П. А. Муханова  // Русская старина, 1870. — Изд. 3-е. — ,1875. — Т. 2. — С. 542—544.
 Шор М. Издание указов короля Станислава Августа Понятовского от 1765 г. (1909)
 Jan Sagatyński. Pamiętnik Jana Sagatyńskiego, bylego pazia króla Stanisława Poniatowskiego. — Poznań, 1845.

 
Короли Польши
Фавориты Екатерины II
Правители Европы XVIII века
Свергнутые монархи
Монархи, отрёкшиеся от престола
Почётные члены Петербургской академии наук
Королевские члены Лондонского королевского общества
Тарговицкие конфедераты
Депутаты Сейма Речи Посполитой
Понятовские
Члены Прусской академии наук